Кубок Сан-Марино з футболу 2008–2009 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вперше здобув Ювенес-Догана.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Додатковий матч за друге місце

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 квітня 2009

|}

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 квітня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|30 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2008—2009
Сан-Марино
Сан-Марино